Parang (mes), een traditionele machete afkomstig uit de Molukken in Indonesië
 Parang (Banyakan), een bestuurslaag in Indonesië
 Parang (Karimunjawa), een bestuurslaag in Indonesië
 Parang (Maguindanao), een gemeente in de Filipijnse provincie Maguindanao
 Parang (Parang), een bestuurslaag in Indonesië
 Parang (Sulu), een gemeente in de Filipijnse provincie Sulu
 Parang (onderdistrict), een onderdistrict (kecamatan) in Magetan, Oost-Java, Indonesië